

Familles 

 ;
 la première maison des seigneurs de Bourbon (non capétiens) (éteinte dans les mâles en 1171) ;
 la seconde maison de Bourbon (non capétiens) (depuis 1216, éteinte en 1283) ;
 la maison capétienne de Bourbon, la plus ancienne maison royale de France et d'Europe, et les différentes branches issues de cette maison de Bourbon, par ordre d'ancienneté :
 la maison de Clermont, seigneurs de Bourbon en 1310,
 la maison de Bourbon-La Marche (depuis 1322, éteinte en 1438),
 la maison des ducs de Bourbon, Auvergne et Forez (depuis 1327),
 la maison de Bourbon-Préaux (depuis 1367, éteinte en 1442),
 la maison de Bourbon-Carency (depuis 1390, éteinte en 1520),
 la maison de Bourbon-Vendôme (depuis 1412, éteinte en 1883), rois de France (1589-1830) à partir de ,
 la maison de Bourbon-Duisant (depuis 1429, éteinte en 1534),
 la première maison de Bourbon-Montpensier, comtes de Montpensier (depuis 1434, éteinte en 1496),
 la seconde maison de Bourbon-Montpensier, ducs de Montpensier (depuis 1539, éteinte en 1693),
la maison de Bourbon-Condé (depuis 1569, éteinte en 1830),
la maison de Bourbon-Conti (depuis 1629, éteinte en 1814),
 la première maison de Bourbon-Orléans (depuis 1626, éteinte en 1660),
 la deuxième maison de Bourbon-Orléans (depuis 1661, subsistante),
 la maison de Bourbon en Espagne, rois d'Espagne, (depuis 1700, subsistante),
 la maison de Bourbon-Parme, qui donna six ducs souverains de Parme, (depuis 1731, subsistante),
 la maison de Bourbon-Calabre puis de Bourbon-Siciles — rois des Deux-Siciles 1816-1860 — (depuis 1734, subsistante),
 la maison de Bourbon du grand-duché de Luxembourg, issue des Bourbon-Parme mais portant le nom de Nassau (depuis 1919, subsistante) ;

 les branches illégitimes, issues de la maison capétienne de Bourbon :
 la maison bâtarde de Bourbon-Busset (depuis 1464, subsistante),
 la maison bâtarde de Bourbon-Roussillon (depuis 1467, éteinte en 1510),
 la maison bâtarde de Bourbon-Lavedan, vicomtes de Lavedan (depuis 1489, éteinte en 1610),
 la maison bâtarde de Bourbon-Vendôme (depuis 1598, éteinte en 1712),
 la maison bâtarde de Bourbon-Dombes et de Bourbon-Penthièvre (depuis 1678, éteinte en 1821).

Forts 
Fort Bourbon peut désigner :
 Fort Bourbon, renommé York Factory, fort français du  édifié le long de la baie d'Hudson au Canada ;
 Fort Bourbon, fort français du  dans le Manitoba au Canada ;
 Fort Bourbon, nom que porta le Fort Desaix en Martinique de 1772 à 1793.

Navires 

Plusieurs navires de la Marine royale française ont été nommés Bourbon :
 Bourbon, vaisseau de ligne de 66 canons lancé en 1665, rebaptisé Éclatant en 1671 ;
 Louvre, vaisseau de ligne de 50 canons lancé en 1670, rebaptisé Bourbon en 1671 ;
 Bourbon, vaisseau de ligne de 64 canons lancé en 1683 ;
 Bourbon, vaisseau de ligne de 68 canons, lancé en 1692 ;
 Bourbon, vaisseau de ligne de 54 canons, lancé en 1706 ;
 Bourbon, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1719.

Navire civil
 LAbeille Bourbon, remorqueur, propriété du groupe Bourbon.

États-Unis
 , frégate de la Continental Navy américaine.

Toponymie

Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bourbon () :
 Le comté de Bourbon, situé dans l'État du Kansas ;
 Le comté de Bourbon, situé dans le Commonwealth du Kentucky.
 Bourbon, une municipalité du comté de Marshall en Indiana.
 Bourbon, une ville du comté de Crawford, dans le Missouri.
Bourbon Street, célèbre rue de La Nouvelle-Orléans.

Bourbon-l'Archambault, dans l'Allier, a donné son nom à l'ancienne province du Bourbonnais (voir Duché de Bourbon).
 Château de Bourbon-l'Archambault (s).
 Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire, a donné son nom au pays du Bourbonnais.
 Le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française.
 L'île de Bourbon ou île Bourbon, ancien nom de La Réunion.
 Ruisseau de Bourbon rivière du sud de la France affluent de la Garonne.

Divers 
 Le bourbon est un whiskey américain produit dans le comté de Bourbon.
 Étienne de Bourbon est un dominicain du .
 Les Bourbons des Indes.
 Le rosier Bourbon.
 Le café « Bourbon pointu ».
 La bière Bourbon, fabriquée par les brasseries de Bourbon.
 La vanille Bourbon.
 Le virus de Bourbon.
 L'entreprise française de services à l'activité pétrolière offshore Bourbon.

Voir aussi 
 

Homonymie de monument
Homonymie de bateaux
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France